Pogačar ist der Familienname folgender Personen:

 Janez Zlatoust Pogačar (1811–1884), slowenischer Geistlicher, Bischof von Ljubljana
 Tadej Pogačar (* 1998), slowenischer Radrennfahrer